Пеліну () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Комана.
 Пеліну () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Дор-Мерунт.